A jeśli ciernie – powieść V.C. Andrews
 A jeśli ciernie – amerykański film z 2015 w reżyserii Nancy Savoca, adaptacja powieści